Litis aestimatio (łac. lis dpn. litis 'spór', aestimatio 'ocena') – w prawie rzymskim oszacowanie wartości rzeczy spornej przez powoda, potwierdzone przysięgą (iusiurandum).

Rzymski proces cywilny
Prawo rzeczowe